Thurzó Szaniszló (1470–1540) római katolikus főpap, humanista
 Thurzó Szaniszló (1576–1625) főúr, nádor